Терес:
 Терес — фракийский царь
 Терес — город во Франконии, Германия